Mužská dvouhra Los Cabos Open  2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. 

Vítězem se stal první hráč světa Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal třetího nasazeného obhájce trofeje Camerona Norrieho z Velké Británie po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a třináctý z tvrdého povrchu. Medveděv tak ukončil sérii pěti finálových porážek zahájenou na listopadovém Rolex Paris Masters 2021. Postupem do finále si zajistil setrvání na čele světového žebříčku minimálně do konce turnaje v Cincinnati.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Los Cabos Open
ATP Tour 2022